La avenida Olleros es una concurrida arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Une los Bosques de Palermo con el Cementerio de la Chacarita.

Recorrido
esta Avenida Nace En los Bosques de Palermo Atraviesa por debajo del Ferrocarril Mitre en el cual se inauguro el cruce sin barreras en el año 2019pasa por la Plaza Bolivia entre La Avenida Del Libertador  y la Avenida Luis Maria Campos tiene un bulevar luego entre Avenida Luis Maria Campos y Amenábar es mano hacia el oeste y luego entre Cramer y la Avenida Corrientes es mano única hacia el este

Referencias

Olleros
Calles del barrio de Colegiales (Buenos Aires)
Olleros
Avenidas de la ciudad de Buenos Aires